Rovira ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Rovira i Trias (1816–1889), katalanischer Architekt und Städteplaner des Historismus
 Carlos Darío Ojeda Rovira, mexikanischer Botschafter
 Domènec Rovira der Ältere, katalanischer Bildhauer des Barock
 Domènec Rovira der Jüngere († 1689), katalanischer Bildhauer des Barock
 Eduardo Rovira (1925–1980), argentinischer Bandoneonist, Bandleader, Tangokomponist und Arrangeur
 Francisco Rovira Beleta (1912–1999), spanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 German Rovira (1931–2022), spanischer katholischer Theologe und Autor
 Jaume Camprodon i Rovira (1926–2016), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Girona
 Jaume Rovira (Dichter) (14. Jahrhundert), katalanischer Dichter und Troubador
 Jaume Rovira (* 1979), spanischer Radrennfahrer
 Nils Rovira-Muñoz (* 1991), deutscher Schauspieler
 Rogelio Rovira (* 1956), spanischer Philosoph
 Tony Rovira, französischer Jazzmusiker

Rovira steht für:

 Rovira (Kolumbien), eine Gemeinde in Kolumbien
 Rovira (Panama), eine Gemeinde in Panama

Siehe auch:

 Rovira (Name)